Меерсон — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Меерсон, Андрей Дмитриевич (1930—2020) — советский архитектор, народный архитектор РФ.
 Меерсон (Меир), Голда (1898—1978) — сионистская деятельница, премьер-министр Израиля.
 Меерсон, Григорий Абрамович (1901—1975) — учёный в области металлургии.
 Меерсон, Дарий Львович (1879—1958) — русский и советский медик-фтизиатр, доктор медицинских наук, профессор.
 Меерсон, Дмитрий Соломонович (1900—1993) — советский архитектор, инженер.
 Меерсон, Иосиф Айзикович (1900—1941) — архитектор.
 Меерсон, Лазарь Меерович (1900—1938) — французский деятель кинематографа, художник-постановщик, художественный руководитель фильмов.
 Меерсон, Лазарь Маркович (1909—1971) — актёр, театральный деятель, заслуженный деятель искусств РСФСР (1949).

Двойные фамилии 
 Аксёнов-Меерсон, Михаил Георгиевич (род. 1944) — религиозный и общественный деятель российской эмиграции.

См. также 
 Меерзон